Poelete bezeichnet in Osttimor:

 ein Dorf und Aldeia im Suco Aculau (Verwaltungsamt Hatulia, Gemeinde Ermera), siehe Aculau
 ein Dorf im Suco Atudara (Verwaltungsamt Cailaco, Gemeinde Bobonaro), siehe Atudara